Maria Mirska (1888-1945) – polska aktorka;
 Maria Mirska (po 1882-1959) – polska pianistka;
 Maria Mirska-Zarembina (1879-1959) – polska aktorka.

Strony ujednoznaczniające